Шиленай () — название некоторых населённых пунктов в Литве:

Шяуляйский район 
 Шиленай — деревня на юге Кайряйского староства.
  — деревня в Куршенайском старостве.
  — деревня в Рауденайском старостве.

Вильнюсский район 
  — деревня в Рукайняйском старостве.
  — деревня в Зоюнайском старостве.

Каунасский район 
  — деревня в Алшенайском старостве.
  — деревня в Самилайском старостве.